Влади́мир Лепёшкин:
* Лепёшкин, Владимир Александрович (род. 1927) — партийный деятель.
 Лепёшкин, Владимир Васильевич (1876—1956) — ботаник, биохимик.
 Лепёшкин, Владимир Фёдорович (1937—2013) — российский шахматист.